Ба́унти ( – щедрость, вознаграждение) — многозначный термин.
  («Баунти») — британский военный корабль, известный произошедшим на нём мятежом.
 Острова Баунти — небольшой архипелаг к юго-востоку от Новой Зеландии, открытый этим кораблём за несколько месяцев до мятежа.
 Баунти — небольшой залив на острове Питкэрн, где был сожжён этот корабль.
 «Баунти» — англо-американский художественный фильм 1984 года по роману Ричарда Хьюга «Капитан Блай и мистер Кристиан» по мотивам событий, связанных с этим кораблём.
 Bounty — построенная в 1960 году для фильма «Мятеж на „Баунти“» копия известного британского судна XVIIIвека .

 Bounty — шоколадный батончик.

 Bounty (альбом) — музыкальный альбом аудио-визуального проекта Iamamiwhoami.

См. также 
 
 Охотник за головами (, букв. «охотник за вознаграждением»)